Neodijum hlorid se može odnositi na:

 Neodijum(II) hlorid (neodijum dihlorid), NdCl2
 Neodijum(III) hlorid (neodijum trihlorid), NdCl3